Аббаньяле () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1966) — итальянский гребец.
  (1816 — 1869) — итальянский патриот.
 Аббаньяле, Джузеппе (род. 1959) — итальянский гребец.
 Аббаньяле, Кармине (род. 1962) — итальянский гребец.